

Geografia
 Mengeš – comune della Slovenia

Persone
 Chris Menges – regista e direttore della fotografia britannico
 Herbert Menges – direttore d'orchestra e compositore britannico
 Isolda Menges – violinista britannica
 Louis Menges – calciatore statunitense